Тепеуа, на языке науатль Tepehua — «хозяева гор»:

 Тепеуанский язык — язык юто-астекской семьи, пимской группы.
 Тепеуа (язык) — язык или группа диалектов тотонакской семьи.